Кардоне () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кардоне, Вивьен  (род. 1993) — американская актриса. 
 Кардоне, Винченцо  (ок. 1593—1618) — итальянский поэт «липограмматик», т. е. писатель, намеренно избегавший в своих произведениях той или другой буквы.